Afia Schwarzenegger – personaggio radiofonico ghanese
 Arnold Schwarzenegger – attore, politico e culturista austriaco naturalizzato statunitense
 Christian Schwarzenegger – accademico austriaco
 Gustav Schwarzenegger – poliziotto austriaco, padre di Arnold Schwarzenegger
 Katherine Schwarzenegger – scrittrice statunitense, figlia di Arnold Schwarzenegger
 Patrick Schwarzenegger – attore e modello statunitense, figlio di Arnold Schwarzenegger
 Patrick M. Knapp Schwarzenegger – imprenditore statunitense di origini austriache